Preußenwall ist ein deutscher Ortsname:
 Preußenwall, bis 1938 Leschaken, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Lesiak Ostródzki, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Preußenwall, bis 1938 Gudellen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, seit  1945: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland